Tabaco puede referirse a:

 El nombre común de una de las plantas enumeradas a continuación
 Digitalis parviflora.
 Hyoscyamus albus.
 Inula montana
 Lolium temulentum. 
 Rumex crispus.
 Nicotiana glauca.
 Nicotiana tabacum.
 Tabaco, hojas de Nicotiana tabacum o un producto transformado para el consumo humano,
 El cigarro puro''' para distinguirlo del cigarrillo llamado cigarro en Venezuela.
 El hábito de fumar tabaco

 Localidades
La localidad chilena de El Tabaco, de la comuna de Alto del Carmen, provincia del Huasco, región de Atacama.
La freguesia'' portuguesa de Tabaçô, del municipio de Arcos de Valdevez.